Die 7. Fußball-Asienmeisterschaft fand vom 15. bis zum 30. Dezember 1980 in Kuwait statt. Gastgeber Kuwait konnte sich im Feld aus zehn Mannschaften durchsetzen und bezwang Südkorea im Finale mit 3:0.

Qualifikation 

Automatisch qualifiziert waren

  als Gastgeber
  als Titelverteidiger

Folgende 8 Mannschaften konnten sich außerdem noch qualifizieren:

Vorrunde 
Gruppe 1

|}

|}

Gruppe 2

|}

|}

Finalrunde  
 Halbfinale

|}

 Spiel um Platz 3

|}

 Finale

|}

1980
Asienmeisterschaft
Asienmeisterschaft 1980
Sportveranstaltung in Kuwait (Stadt)